Стра́хова — женская форма русской фамилии . 
 Известные носители  
 Страхова, Варвара Ивановна (1875—1959) — русская оперная певица (меццо-сопрано и контральто).
 Страхова, Вера Сергеевна (1944—2018) — российский лингвист.
 Страхова, Ирина Борисовна (род. 1959) — российская легкоатлетка, чемпионка мира в ходьбе на 10 километров.
 Страхова, Лидия Алексеевна (более известна под фамилией Авилова; 1864—1943) — русская писательница и мемуаристка.
 Страхова, Шарка (в дев. Загробская; род. 1985) — чешская горнолыжница, чемпионка мира и призёрка Олимпийских игр.